Drummond kan som auktorsförkortning betyda:

 James Drummond
 James Ramsay Drummond
 Leandro de Oliveira Drummond
 Margaret M. Drummond
 Robert Bailey Drummond
 Thomas Drummond

Robotskapade auktorsförkortningar